Kanał Ulgi – kanał wodny wpadający do Kanału Bucowskiego, woj. podkarpackie
 Kanał Ulga – kanał wodny wpadający do Odry, w Raciborzu, woj. śląskie 	
 Kanał Ulgi – kanał wodny wpadający do Raczyny, woj. opolskie 	
 Kanał Ulgi – kanał wodny wpadający do Iny, w Stargardzie, woj. zachodniopomorskie 
 Kanał Ulgi – kanał wodny wpadający do Odry, w Opolu, woj. opolskie 
 Kanał Ulgi we Wrocławiu – odprowadzający wody wezbraniowe z Odry do Starej Odry, oraz regulujące stany wody dla Kanału Żeglugowego
 Kanał Ulgi we Wrocławiu – kanał przerzucający pewną ilość wód wezbraniowych z Odry do Widawy
 Kanał Ulgi – kanał wodny łączący Piaskę i Pawłowiczankę, w Gorzowie Śląskim, woj. opolskie 
 Kanał Ulgi – kanał wodny wpadający do Czarnej Koneckiej, woj. świętokrzyskie 
 Kanał Ulgi – kanał wodny wpadający do Jagodzianki, w Karczewie, woj. mazowieckie 
 Kanał Ulgi – kanał wodny wpadający do Warty, w Gorzowie Wielkopolskim, woj. lubuskie 
 Kanał Ulgi – kanał wodny wpadający do Warty, w Kole, woj. wielkopolskie 
 Kanał Ulgi – kanał wodny wpadający do Warty w Poznaniu
 Kanał Ulgi – kanał wodny wpadający do Wisły, przy uroczysku Wymysłowo w gminie Wielka Nieszawka, woj. kujawsko-pomorskie

Zobacz też: Ulga